Sumbe Airport är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Cuanza Sul, i den västra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Luanda. Sumbe Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Sumbe Airport är huvudsakligen platt, men åt sydost är den kuperad. Havet är nära Sumbe Airport västerut.  Närmaste större samhälle är Sumbe,  kilometer söder om Sumbe Airport.

Runt Sumbe Airport är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Cuanza Sul